Karlsone ist der Familienname folgender Personen:
 Aina Karlsone (1935–2012), lettische Künstlerin und Autorin
 Elfrīda Karlsone (1904–1983), lettische Leichtathletin